Hamdani ist der Familienname folgender Personen:

 Al-Hamdānī (Muhammad al-Hasan al-Hamdani; 893–947), muslimischer Gelehrter und Autor
 Smail Hamdani (1930–2017), algerischer Politiker